В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1241 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1241 году

Январь 
 3 января — Герман II — ландграф Тюрингии (1227—1241)

Февраль 
 1 февраля — Изабелла Английская — королева-консорт Германии (1235—1237), королева-консорт Сицилии (1235—1241), императрица-консорт Священной Римской империи (1235—1241), жена Фридриха II
 15 февраля — Генрих I — граф Ортенбургский (1286—1241)

Март 
 28 марта — Вальдемар II — король Дании (1202—1241}
 31 марта —  — венгерский дворянин, воевода Трансильвании (1226—1229, 1235—1241), погиб в битве с монголами.

Апрель 
 7 апреля — Герман Иосиф фон Штайнфельд — немецкий теолог и мистик, святой римско-католической церкви .
 9 апреля 
 Генрих II Набожный — Князь Польши (Кракова), князь Силезии, князь Великой Польши (1238—1241). Погиб в битве при Легнице с монголами.
 Пуреш — мокшанский царь (каназор), глава раннефеодального политического образования мокшан, вассал Батыя с 1236 года. Убит монголами в Польше.
 11 апреля 
  — венгерский барон, воевода Трансильвании (1235), погиб в битве на реке Шайо
  — венгерский дворянин, руководитель казначейства (1238—1240), погиб в битве на реке Шайо
 Матьяш Ратот — архиепископ Эстергома (1239—1241), погиб в битве на реке Шайо
 Угрин Чак — архиепископ Калочи (1219—1241), погиб в битве на реке Шайо
 20 апреля —  — архиепископ Санса (1221—1241)
  — венгерский дворянин, первый бан Северина (1226—1232), святой римско-католической церкви, убит монголами

Май 
 Роже Бернар II де Фуа — граф де Фуа (1223—1241)

Июнь 
 24 июня — Иван Асень II — царь Болгарии (1218—1241)
 27 июня — Гилберт Маршал, 4-й граф Пембрук — граф Пембрук и граф-маршал Англии (1234—1241)

Август 
 10 августа — Элеонора Бретонская — графиня Ричмонд (1203—1219)	
 22 августа — Григорий IX — папа римский (1227—1241)

Сентябрь 
 1 сентября —  — епископ Барселоны (1212—1241)
 2 сентября — Ли Гюбо — корейский поэт
 9 сентября —  — итальянский миссионер, друг Святого Доминика, неканонизированный святой римско-католической церкви.
 23 сентября — Снорри Стурлусон — исландский скальд, прозаик, историограф и политик; Законоговоритель (1215—1218, 1222—1231), автор Младшей Эдды и вероятный автор «Круга земного». Убит.
 26 сентября 
 Роберт Сомеркотс — английский кардинал-дьякон de S. Eustachio (1239—1241)
 Фудзивара Тэйка — выдающийся японский поэт и филолог.
 29 сентября —  — епископ Лондона (1228—1241), святой римско-католической церкви.

Октябрь 
 29 октября — Гиг IV — Граф Форе (1206—1241), граф Невера, граф Осера и граф Тоннера (1229—1241)

Ноябрь 
 9 ноября — Стефан де Сегрэйв — главный юстициарий Англии (1232—1234)
 10 ноября — Целестин IV —папа римский (1241)

Декабрь 
 7 декабря или 8 декабря —  — лорд-казначей Англии (1234—1240), епископ Ковентри и Личфилда (1239—1241)
 11 декабря — Угэдэй — третий сын Чингис-хана, великий хан (каган) Монгольской империи (1239—1241)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — немецкий дворянин, основатель Альтманштайна (1232)
 Амори VI де Монфор — французский полководец и государственный деятель, граф де Монфор, граф Тулузский в 1218—1224 годах, коннетабль Франции в 1231—1240 годах, активный участник Альбигойских войн и Крестовых походов.
  — руководитель народного восстания в Малой Азии (1239—1241) против Конийского султаната, казнён
  — один из первых сподвижников Франциска Ассизского
 Гаврила Алексич — боярин князя Александра Ярославича, герой Невской битвы.
  — ландграфиня-консорт Тюрингии (1241), жена Генриха IV Распе
 Коломан — принц Венгрии, Князь (король) Галицкий (1213—1221) исключая 1215 и 1219. Умер от ран, полученных в битве на реке Шайо с монголами.
 Людвиг III — граф Вюртемберга (1194—1241)
 Мануил Комнин Дука — правитель Фессалоник (1230—1237), правитель Фессалии (1230—1237, 1239—1241)
 Мария д'Авен — графиня де Блуа (1225—1241)
 Мстислав Святославич — князь Рыльский (после 1191—1241), убит монголами.
  — зангидский эмир Джазиры (1208—1241)
  — регент Латинской империи (1228—1231, 1238—1239)
 Памва Затворник — иеромонах Киево-Печерского монастыря, святой Русской православной церкви .
 Пьетро II — юдекс Арбореи (1211—1241)
  — арабский врач и ботаник
  — епископ Аргайла (1239—1241)
 Уолтер де Ласи, 2-й лорд Мита — англо-нормандский аристократ и военачальник, 2-й лорд Мита (1186—1241) 
  — китайский поэт и теоретик поэзии

См. также 
 Список умерших в 1240 году
 Список умерших в 1242 году

1241